Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ були чинними чемпіонками, але цього разу Гренефельд вирішила не брати участі.

Кінг грала в парі з Барбора Стрицова і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Софія Арвідссон і Северін Бремон Бельтрам з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2009